Ally puede referirse a: 

 Ally, comuna de Cantal (Francia).
 Ally, comuna de Alto Loira (Francia).
 Ally era una serie de televisión norteamericana iniciada en 1999.